John Alfred Mohlte, född 1865 i Mollösund på Orust, död 1952 i New York, var en svensk-amerikansk målare.

Alfred Mohlte utbildade sig till konstnär i Göteborg och Paris. Han lämnade Sverige och bosatte sig sedermera i USA. Främst var han verksam som porträttmålare. Alfred Mohlte har bland annat porträtterat den amerikanske Shakespearetolkaren Edwin Booth.

Referenser 

Svenska målare under 1900-talet
Amerikanska konstnärer
Svenskamerikaner
Personer från Mollösunds socken
Födda 1865
Avlidna 1952
Män